RW poate fi:
 Rwanda, codul ISO 3166-1 și FIPS 10-4 al acestei țări
 .rw, domeniu de internet de nivel superior (TLD) pentru Rwanda
 Read-write, termen folosit în tehnologia informației